Cette page dresse la liste des sondages d'opinions réalisés pendant la 36e législature du Québec jusqu'aux élections générales de 2003.

Intentions de vote 
Les résultats indiqués le cas échéant entre parenthèses sont ceux avant répartition proportionnelle des répondants.

Les intentions de vote précédant les élections générales de 2003 sont marquées par trois phases distinctes :
 Une phase de stabilité entre la fin 1998 et la fin 2001 qui reproduit à peu près le résultat de l'élection générale précédente (avance légère du PLQ sur le PQ autour de 40-45 %, ADQ autour de 15 %) ; 
 À partir du printemps 2002 les intentions de votes pour l'ADQ décollent, au détriment du PLQ et surtout du PQ qui atteint un point bas à 20 % à l'été. L'ADQ remporte plusieurs élections partielles en avril et juin 2002 et maintient une forte popularité jusqu'en octobre-novembre 2002.
 À partir de décembre 2002 la vague adéquiste s'essouffle, avec une remontée de quelques points du PLQ et un fort rebond du PQ. La chute de l'ADQ s'accélère début 2003 et le parti de Mario Dumont retombe aux alentours de 15-20 % pendant la campagne électorale. Le PQ et le PLQ restent proches (aux alentours de 40 %) jusqu'au débat des chefs du 31 mars, moment auquel le PLQ se détache vers 45-47 % et le PQ retombe à 35-40 %.

Il est à noter que même au plus haut de la vague adéquiste de 2002, le Parti libéral est demeuré le parti le plus populaire sur l'Île de Montréal et chez les non-francophones. À ce moment-là, c'est dans la population francophone et dans la région de la Capitale-Nationale que l'appui à l'ADQ était le plus fort.

Pendant la campagne électorale

Pendant la 36 législature du Québec

En 2003 (avant la campagne électorale)

En 2002

En 2001

En 2000

En 1999

Par langue

Chez les francophones

Chez les non-francophones

Par zone géographique

Par âge

Satisfaction envers le gouvernement

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élections générales québécoises de 2003
 Sondages d'opinion

2003
Québec, 2003
Sondages, 2003
Sondage, Québec, 2003